Хеликс може да се односи на следеће:

 Хеликс, појам из математике, тип криве.
 Хеликс (митологија), пар личности из грчке митологије.
 Хеликс (биологија), род копнених пужева у оквиру групе мекушаца.
 -{Helix}-, појам из области информатике.
 Хеликс (издавачка кућа).

Појам из хемије, структура молекула:

 Алфа хеликс
 Полипролински хеликс